|-
| 168501 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168502 ||  || 29 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 168503 - ||  || 6 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 168504 - ||  || 12 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 168505 - ||  || 13 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168506 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168507 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168508 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168509 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168510 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168511 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168512 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168513 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168514 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168515 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168516 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168517 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168518 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168519 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168520 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168521 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168522 - ||  || 4 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168523 - ||  || 4 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168524 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168525 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168526 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168527 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168528 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168529 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168530 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168531 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || 
|-
| 168532 - ||  || 12 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 168533 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168534 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168535 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168536 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168537 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168538 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168539 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168540 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168541 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168542 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168543 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168544 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168545 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168546 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168547 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168548 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168549 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168550 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168551 - ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 168552 - ||  || 29 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 168553 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 168554 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 168555 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168556 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168557 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168558 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168559 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168560 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168561 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168562 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168563 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168564 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168565 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168566 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168567 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168568 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168569 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168570 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168571 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168572 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168573 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168574 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168575 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168576 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168577 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168578 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168579 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168580 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168581 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168582 - ||  || 14 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168583 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 168584 - ||  || 3 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168585 - ||  || 4 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168586 - ||  || 17 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168587 - ||  || 30 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168588 - ||  || 29 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 168589 - ||  || 30 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 168590 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168591 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168592 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168593 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168594 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168595 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168596 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168597 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168598 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168599 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168600 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-